Duncan Grant – nowozelandzki wioślarz
 Duncan Grant – malarz, przedstawiciel grupy Bloomsbury